Лига арцит по хоккею - третья по силе лига в израильском хоккее.

История 
В сезоне 2017/2018 была образована третья лига израильского хоккея, лига арцит. Она включила в себя команды выбывшие из высшей лиги и лиги леумит, а также нескольких клубов севера и центра страны. .

Победители

Выступление команд в лиге 
С момента основания лиги приняло участие 18 команды из 13 городов страны.

  Команда перешла в лигу леумит

Арцит